Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1989/90 (DDM) war die 56. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 7. bis zum 10. September 1989 in Wuppertal statt.

Geschichte 
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) waren die Barmer Billardfreunde 1929. Gespielt wurde das Turnier in der Sporthalle Heckinghauser Straße.

Die DM in Wuppertal war eine Meisterschaft der Überraschungen. Titelverteidiger Günter Siebert wurde nur Elfter und der achtfache Deutsche Meister im Dreiband Dieter Müller, der nach vier Jahren wieder an einer DM im Dreiband teilnahm, scheiterte bereits in der Gruppenphase. Der für BF Horster-Eck Essen 1959 spielende Hans-Jürgen Kühl wurde in Wuppertal zum zweiten Mal Deutscher Meister vor dem Technik-Spezialisten Wolfgang Zenkner aus München. Der 24-jährige Kölner Christian Rudolph, der in der Bundesliga für Düsseldorf spielt, holte mit Bronze seine erste DM-Medaille.

Die Ergebnisse in der deutschen Billard-Zeitung, die jetzt Billard-Sport hieß, waren sehr unvollständig.

Modus 
Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Die Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte mit zwei Gewinnsätzen in den Gruppenspielen und drei Gewinnsätzen in der KO-Runde mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Turnierverlauf

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Wuppertal